Рид Ричардс:
 Рид Ричардс — вымышленный супергерой Marvel Comics, лидер Фантастической четвёртки, более известный как Мистер Фантастик.
 Рид Ричардс — киноперсонаж дилогии о Фантастической четвёртке (2005—2007).
 Рид Ричардс — киноперсонаж фильма «Фантастическая четвёртка» (2015).
 Рид Ричардс — персонаж Кинематографическая вселенная Marvel.

 Рид Ричардс — персонаж известный как Творец, представляющий собой альтернативную версию Мистера Фантастика во вселенной Ultimate Marvel.
 :en:Brute (Reed Richards) — альтернативная версия Рида Ричардса.